Ochsengraben ist ein Gewässername:

in Baden-Württemberg:
 Ochsengraben, rechter Oberlauf des Amorsbachs bis Külsheim, Main-Tauber-Kreis, der dann zunächst Külsheimer Bach genannt wird 
 Ochsengraben (Wiesaz), linker Zufluss der Wiesaz in Gomaringen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
in Bayern:
 Ochsengraben (Brunnenbach), rechter Zufluss des Brunnenbachs (zum Klosterbach) in Finningen, Landkreis Dillingen an der Donau
 Ochsengraben, Oberlaufname des Birkelsgrabens (linken Oberlauf des Faukenbachs, zum Kankerbach) bei Garmisch-Partenkirchen, Landkreis Garmisch-Partenkirchen
 Ochsengraben (Gründlach) linker Nebenlauf der Gründlach bei Neunhof, Stadt Nürnberg, Mittelfranken
 Ochsengraben (Hergersbächl), linker Zufluss des Hergersbächls (linker Oberlauf des Goldbachs, zur Fränkischen Rezat) bei Hergersbach, Stadt Windsbach, Landkreis Ansbach
 Ochsengraben (Kienbach), rechter Zufluss des Kienbachs bei Herrsching am Ammersee, Landkreis Starnberg
 Ochsengraben (Kleine Mindel), linker Zufluss des linken Mindel-Arms Kleine Mindel bei Bayersried, Gemeinde Ursberg, Landkreis Günzburg
 Ochsengraben (Ludwig-Donau-Main-Kanal), nördlicher Zufluss des Ludwig-Donau-Main-Kanals bei Röthenbach bei Sankt Wolfgang, Markt Wendelstein, Landkreis Roth
 Ochsengraben (Mühlgraben), linker Zufluss des Mühlgrabens (zur Wieseth) bei Königshofen an der Heide, Markt Bechhofen, Landkreis Ansbach,
 Ochsengraben (Naab), rechter Zufluss der Naab in Naabeck, Stadt Schwandorf, Landkreis Schwandorf
 Ochsengraben (Ödenbach), linker Zufluss des Ödenbachs (zum Kreuthbach, zur Altmühl) bei Stettberg, Gemeinde Geslau, Landkreis Ansbach
 Ochsengraben (Schwarzach), linker Zufluss der Schwarzach (zur Rednitz) in Rasch, Stadt Altdorf bei Nürnberg, Landkreis Nürnberger Land
 Ochsengraben (Weilersbach), linker Zufluss des Weilersbachs (zum Steinbach, zur Rauhen Ebrach) bei Obersteinbach, Gemeinde Rauhenebrach, Landkreis Haßberge
 Stollner Ochsengraben, linker Zufluss des Hüttenbachs (zur Naab) bei Stulln, Landkreis Schwandorf, Bayern

in Hessen:
 Ochsengraben (Nidda), linker Zufluss der Nidda in Heddernheim, Stadt Frankfurt am Main, Hessen

 Ochsengraben, anderer Name des Fellborngrabens, linker Quellbach des Weihersgrabens (zum Hirschbach, zur Gersprenz)

in Sachsen:
 Ochsengraben, Unterlaufname des Pösgrabens, linker Zufluss der Threne bei Zweenfurth, Gemeinde Borsdorf, Landkreis Leipzig

in Österreich:
 Ochsengraben (Kohlgraben), linker Zufluss des Kohlgrabens im Auer Wald bei Glauning, Gemeinde Sankt Peter am Ottersbach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Ochsengraben (Rainbach), rechter Zufluss des Rainbach (Klausbach) in den Gutensteiner Alpen bei Rainbach, Gemeinde Rohr im Gebirge, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich

Siehe auch:
 Ochsenbach
 Ochsenwiesengraben